Хелле — фамилия. Известные носители:

 Хелле, Антон Тор (1683—1748) — пастор, основоположник современной эстонской грамматики, первый переводчик Библии на эстонский язык.
 Хелле, Вейкко (1911—2005) — финский государственный деятель, председатель парламента Финляндии.
 Хелле, Сойни (1914—1992) — финский шахматист.
 Хелле, Хелле (род. 1965) — датская писательница.

Другое 
 Хелле (река) — река.